Giovanni Battista Visi – storico italiano
 Monika Visi, nota come Monique Covet – ex attrice pornografica ungherese
 Stefano Visi – ex calciatore italiano